Чапаевское () — село в Жаксынском районе Акмолинской области Казахстана, является административным центром и единственным населённым пунктом административно-территориального образования «Села Чапаевское». 

Код КАТО — 115277100.

География 
Село расположено на реке Кызылсу в 47 километрах на запад от райцентра, в 350 километрах от областного центра.

Население 
В 1989 году население села составляло 984 (из них русские 32%, немцы 20%).

В 1999 году население села составляло 810 человек (398 мужчин и 412 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 526 человек (257 мужчин и 269 женщин).

Динамика численности населения.

Примечания 

Населённые пункты Жаксынского района
Объекты, названные в честь Василия Чапаева